A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2011/2012 foi a 14ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sport Algés e Dafundo conquistou o seu 1º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular 

CAB Madeira tem 1 falta de comparência (não são atribuidos pontos a falta de comparência)

Calendário Fase Regular

O Jogo entre o CJ Boa Viagem e o Montijo Banda Basket foi realizado no Montijo. (69-67)

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3660&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3660&layout=resultados

 
<noinclude>